Alex Wilson peut désigner :
 Alex Wilson (1905-1994), un athlète canadien ;
 Alex Wilson (1933-2010), un footballeur écossais ;
 Alex Wilson (né en 1986), un joueur américain de baseball né en Arabie saoudite ;
 Alex Wilson (né en 1990), un athlète suisse, d'origine jamaïcaine.